Ornitologia
 Ocells del gènere Calidris
 Ocells del gènere Limicola
 Ocells del gènere Tryngites